Овчинников, Лев Авксентьевич (1926—2003) — российский советский живописец, график, скульптор и прикладник.
 Овчинников, Лев Николаевич (1913—2002) — советский и российский геолог.
 Овчинников, Лев Павлович (1943—2020) — советский и российский биолог, академик РАН, директор Института белка РАН.